Монтескьё, Шарль Луи де (1689—1755) — французский писатель, правовед и философ, политолог.
 Монтескьё — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна.
 Монтескьё — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна.
 Монтескьё — коммуна во Франции, департамент Эро.

См. также 
 Монтескьё-Авантес
 Монтескьё-Вольвестр
 Монтескьё-Вольвестр (кантон)
 Монтескьё-Гитто
 Монтескьё-Лораге
 Монтескью